Адин Сурхо, Сурхо, сын Ады, Сурхо Адиев () — чеченский народный герой. Чебарлоевский чеченец, представитель тайпа кезеной. Проживал в с. Кезеной (ныне развалины бывшего аула в Веденском районе Чечни). В Чебарлое сохранились руины замка Адин Сурхо, стоявшего некогда над дорогой на Макажой. Замок часто путают с Адлам-Гези, по той причине, что в своих трудах 40 лет назад историк Виноградов называл его замком «Алдам-гези».

Военная деятельность 
Согласно полевым материалам, западно-чеченские общества обратились в центр к Мехк-Кхеташо с просьбой об оказании помощи по изгнанию феодалов. Для осуществления этой цели Народным Собранием был уполномочен выходец из исторической области Чебарла, села Казеной — Адин Сурхо. Борьба Сурхо Адиева отразилась в чеченском фольклоре как противостояние с кабардинским «князем Мусостом» за интересы простого, бедного населения края.

Можно предположить, что, очередная волна восточных переселенцев, в частности, из с. Иласхан-Юрт, в Притеречье была связана именно с этими событиями, либо переселение состоялась несколько позже. Соответственно, время военной активности Сурхо Адиева, по-видимому, относится к 50-м годам XVII века. В документах 20-30-х годов XVIII века кабаки кабардинского феодала Кази-мурза Мударова располагались недалеко от Дарьяльского ущелья, а соседние горцы (осетины и ингуши), как сообщают источники, были «в его послушании».

Согласно имеющимся сведениям, кабардинцы ушли с р. Эндери-псу и р. Насран (ныне река в Ингушетии) из-за конфликта с чеченцами «после убийства ими князя восточных соседей». Первые ощутимые нападения на малокабардинцев начались ещё в 30-х годах. «Остается предположить, — заключает Н. Волкова, — что вторая группа, то есть последние кабардинские жители, ушли с Сунжи в 50-70-х годах XVIII в., так как обезлюдение части территории по Сунже, описываемое офицером Русской армии Л. Л. Штедером, в начале 70-х годов того же столетия, судя по Гюльденштедту, уже имело место».

Вытесненные с Ассы (Алхасты), Яндырки (Эндер), Назрани (Насран) и Сунжи (Инарук, Хапци, Хан, Пышт, Джагыш, Чилбахан, Бештаук, Абай, Кургок) малокабардинские князья отступили на речку Пседах, однако и отсюда были вытеснены непрекращающимися набегами чеченцев. Скорее всего, часть вытесненных к горам в верховьях Камбилеевки и Сунжи нохчмохкхоевцев у Рейнеггса «билитли», а также чеченцы, явившиеся с Сурхо (2-я миграционная волна), вновь осели на территории с. Доьлака. Сам же Сурхо, согласно этнографическим сведениям, поселился на месте где ныне располагаться с. Сурхахи (Сурхоте), названного в честь него.

В культуре 
Существует спектакль «Адин Сурхо».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
История Чечни